Příjmení  Gazdík  nese více osobností:

 Jan Gazdík – český novinář
 Jana Gazdíková (1943– 2022) – česká herečka, matka Johany
 Johana Gazdíková (* 1978) – česká herečka a zpěvačka, dcera Jany
 Michal Gazdík (* 1951) – slovenský herec
 Petr Gazdík – český politik, poslanec a člen hnutí STAN
 Petr Gazdík (herec) – český herec a režisér
 Stanislav Gazdik (* 1970) – český příslušník Francouzské cizinecké legie

Podobná příjmení 
 Gazda (rozcestník)

Externí odkazy 
 

Slovenská příjmení